Симд (танец) — народный массовый танец осетин.
 Симд (ансамбль песни и танца) — Государственный ансамбль песни и танца Южной Осетии.